Le Sport Lisboa e Benfica  est un club portugais omnisports, basé à Lisbonne et présidé par Luis Filipe Vieira. Cet article est consacré à sa section rink hockey. L'équipe première est une équipe professionnelle qui évolue en  , dans laquelle elle est la plus titrée, avec . 

En 2013, le club remporte pour la première fois de son histoire la Ligue européenne.

Palmarès

National 
 Supercoupe du Portugal: 1993, 1995, 1997, 2001, 2002, 2010 et 2012.
 Championnat du Portugal: 1951, 1952, 1956, 1957, 1960, 1961, 1966, 1967, 1968, 1970, 1972, 1974, 1979, 1980, 1981, 1992, 1994, 1995, 1997, 1998, 2012, 2015 et 2016.
 Championnat Métropolitain du Portugal: 1967, 1968, 1970, 1972, 1973 et 1974.
 Coupe du Portugal: 1963, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1991, 1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2010, 2014 et 2015.

Européen 
 Coupe Continentale: 2012, 2014 et 2016.
 Ligue Européenne: 2013 et 2016.
 Coupe CERS: 1991 et 2011.
 Tournoi de la Ville de Vigo: 2008.
 Coupe des Nations: 1962.

Mondial 
 Coupe Intercontinentale: 2013 et 2017.

Joueurs célèbres 
  António Livramento, international portugais, triple champion du monde en 1962, 1968 et 1974, débute à Benfica où il joue de 1959 à 1970 puis de 1971 à 1974. Il est considéré comme le meilleur joueur de son époque et l'un des meilleurs attaquants de tous temps.
  Agustina Fernández est la première mendocina à jouer dans l'équipe féminine du Benfica

Notes et références 

Benfica Lisbonne (omnisports)
Club sportif fondé en 1917
Sport au Portugal en 1917
Rink hockey en 1917